Грегорио Бласко Санчес (; 10 июня 1909, Мундака, Бискайя, Испания — 31 января 1983, Мехико, Мексика) — испанский футболист, вратарь. На родине выступал за футбольные клубы «Асеро» и «Атлетик Бильбао», в Мексике — за «Эускади», «Реал Эспанью» и «Атланте», в Аргентине — за «Ривер Плейт». За девятилетний испанский период карьеры завоевал 8 национальных и 6 региональных командных трофеев; за аналогичный мексиканский период — 5 трофеев в профессиональную эру и 2 — в любительскую, за единственный аргентинский сезон — один трофей. На протяжении восьми лет играл за клуб из Бильбао, где и прославился. Неоднократно признавался лучшим на своей позиции в чемпионате Испании. Первый великий вратарь «Атлетика». После европейского и североамериканского турне в составе сборной Страны Басков, связанного с Гражданской войной в Испании, осел в Мексике, став её гражданином.

Атлетик Бильбао 
Грегорио Бласко начинал играть в футбол полевым игроком, но случайность, а именно небольшая травма, полученная им в двенадцатилетним возрасте, привела его на позицию вратаря. Тот опыт оказался удачным, и с призванием Бласко стало ясно раз и навсегда. В восемнадцать лет он становится игроком футбольной команды «Асеро», выступающей в региональном чемпионате Бискайи. Одного сезона в скромном клубе из Олабеги хватило для того, чтобы талантливый вратарь отправился на повышение в главную команду региона и по совместительству лучшую на тот момент команду Испании — «Атлетик». В частности, произвела впечатление на руководителей бильбаинского клуба вдохновенная игра Бласко именно в матче против «Атлетика». Сезон 1929 Бласко начал в качестве игрока замены, но вскоре стал регулярно появляться на поле и в конце концов закрепился в основе. Во вновь созданном высшем дивизионе чемпионата Испании молодой вратарь дебютировал в первый же день его функционирования, 10 февраля 1929 года, в матче против «Реала» из Сан-Себастьяна (1:1). По итогам сезона 1929/30 пропустил наименьшее количество мячей в чемпионате и стал вторым вратарём в истории, признанным (пост-фактум) обладателем Трофея Саморы; в дальнейшем дважды становился лучшим вратарём испанского чемпионата. Чемпионский титул в сезоне 1929/30 стал первым и для «Атлетика», и для Грегорио Бласко. До начала Гражданской войны клуб из Бильбао трижды выигрывал чемпионат и четырежды — национальный кубок. Блистательная карьера Бласко оборвалась, когда тому едва исполнилось двадцать семь лет. Он в третий раз стал лучшим вратарём Испании, сравнявшись по этому показателю с Рикардо Саморой, и следом началась Гражданская война. Она покончила не с одной успешной футбольной карьерой; поставила она точку и в истории легендарной команды «Атлетика» 1930-х гг. В 1936 году Грегорио Бласко, как и многие другие лучшие испанские футболисты своего времени, присоединился к сборной Страны Басков, направляющейся в благотворительное турне по Европе и Советскому Союзу.

На поле — шесть мячей. Тренировались по линиям. Защита с полузащитой отрабатывали короткие и длинные передачи. Пасы преимущественно по земле, точные, в одно касание. Нападающие разыгрывали угловые, комбинировали. Вратари, Бласко и Эгустиса, тренировали друг друга. Затем, став в круг по четыре человека, баски затеяли бесконечные перепасовки головой. Мяч долго не опускался на землю. Под конец сладкое блюдо — удары по воротам Бласко. Полузащитники метров с 30 вколачивали мячи в самые уязвимые точки. Нападающие поражали цель с места, с лета, с хода всеми разрешенными правилами частями тела. Тренировались гости весело, с шутками-прибаутками. Забитые мячи сопровождались едкими комментариями в адрес голкипера. Не часто Бласко получал возможность ответить тем же, но в тех редких случаях, когда мячи разминались с воротами, он мастерски разыгрывал миниатюрные пантомимы: демонстративно позевывал или изображал спящего, громко при этом похрапывая. Игру Бласко оценил спецкор киевской спортивной газеты «ГПО»: «Вратаря такого класса мы ещё не видели. Мертвая хватка очень сильных направленных ударов. А навесы на ворота, наоборот, отбивал только кулаком и очень точно своему игроку». Затаив дыхание, следили найти спецы за каждым движением гостей. Постепенно лица наблюдателей становились все серьёзнее и сосредоточеннее, а когда начался обстрел защищаемого Бласко объекта, и вовсе помрачнели.

Константин Щегоцкий в своих мемуарах приводит рассказ тренера Вальяно. Перед игрой с «Динамо» до Москвы долетела трагическая весть: в предместье Бильбао фашисты убили отца, мать и двоих детей вратаря. Несчастный Бласко, обхватив голову руками, катался по полу, искусал в кровь губы, но на матч вышел и сыграл здорово.

После захвата франкистами Бильбао басконская команда отправилась в Северную Америку, где и продолжилась клубная карьера большинства футболистов, не принявших падение республики.

Мексика — Аргентина — Мексика 
Сезон 1938/39 в тогда ещё любительском чемпионате Мексики Грегорио Бласко отыграл за «Эускади» — то есть за реорганизованную в футбольный клуб всё ту же сборную Страны Басков. После первого совместного мексиканского сезона изгнанники из Испании, вполне обжившиеся и устроившиеся в новой стране, упразднили «Эускади» и разошлись кто куда. Бласко стал игроком футбольного клуба «Реал Эспанья», одного из наиболее титулованных в Мексике на тот момент. После чемпионского сезона 1939/40 Бласко решил попытать счастья в Южной Америке и двинулся в Буэнос-Айрес. В составе одного из лучших аргентинских клубов, «Ривер Плейта», Бласко не закрепился. Более того, несмотря на то, что он позиционировался единственным вратарём главной команды «миллионеров», Бласко был отчислен в резерв. При этом, однако, ретроспективно итоги столь кратковременного — два неполных сезона 1940 и 1941: менее одного календарного года, — и, в, известной степени, скандального пребывания Бласко в контексте аргентинской футбольной культуры рассматриваются скорее положительными. Пользу, в конечном счёте, извлекли обе стороны: благодаря привнесённому Грегорио Бласко и качественно новому для Аргентины прочтению роли вратаря претерпела значительные трансформации футбольная традиция данной страны, а сам футболист, покинув берега Ла-Платы прежде окончания победного для «Ривер Плейта» сезона 1941 года, тем не менее, вошёл в историю в том числе и в качестве победителя аргентинского национального чемпионата.

Проведя 18 матчей за основную команду без пяти минут чемпиона Аргентины и ещё 6 поединков — за его резерв, вписав себя в легенды аргентинского футбола в качестве первого вратаря в перчатках, Грегорио вернулся в Мехико и продолжил успешно играть за «Эспанью». В составе «Реала» Бласко ещё раз выиграл любительский чемпионат Мексики; не остались «испанцы» в стороне и после перехода мексиканского футбола на профессиональный уровень: в сезонах 1943/44 и 1944/45 «Эспанья» последовательно выиграла Кубок Мексики и чемпионат. В персональной комнате трофеев испанского вратаря — ещё и два титула Чемпиона чемпионов, аналогичного Суперкубку. К слову, при Бласко королевский клуб выиграл не только первое в своей истории «профессиональное» чемпионство, но и последнее; не только первый национальный кубок, но и последний; не только первый «суперчемпионский» титул, но и последний. Можно сказать, что эпоха Бласко для «Эспаньи» стала ещё и исключительной эпохой побед; с уходом именитого вратаря фактически ушла в прошлое и футбольная команда. В 1946 году Бласко подписывает контракт с «Атланте», но в одном из первых матчей за новый клуб получает серьёзную травму кисти, из-за которой пропускает практически весь сезон. В 1947 году, после окончания сезона, ставшего для «Атланте» чемпионским, 38-летний Грегорио Бласко завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб клуба, где и работал до середины 1950-х гг.

В сборной 
За национальную сборную Испании Грегорио Бласко дебютировал 30 ноября 1930 года в матче против Португалии (1:0). До 1936 года включительно принял участие ещё в четырёх международных матчах.

Награды и достижения 
Командные

 Атлетик Бильбао
 Чемпион Испании: (4) 1929/30, 1930/31, 1933/34, 1935/36
 Обладатель Кубка Короля: (2) 1930, 1931
 Обладатель Кубка Президента Республики: (2) 1932, 1933
 Чемпион Бискайи: (5) 1928/29, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34
 Обладатель Кубка Страны Басков: (1) 1934/35

 Реал Эспанья
 Чемпион Мексики: (1) 1944/45
 Чемпион Мексики (допрофессиональный период): (2) 1939/40, 1941/42
 Обладатель Кубка Мексики: (1) 1943/44
 Чемпион чемпионов: (2) 1944, 1945

 Ривер Плейт
 Чемпион Аргентины: (1) 1941

 Атланте
 Чемпион Мексики: (1) 1946/47

Личные

 Обладатель Трофея Саморы: (3) 1929/1930, 1933/1934, 1935/1936

Примечания

Ссылки 
 Материал на BIOGRAFÍAS.es 
 Профиль на nationalfootballteams.com
 Профиль на официальном сайте ФК «Атлетик Бильбао»
 Состав ФК «Ривер Плейт» в сезонах 1940 и 1941

Футболисты Испании
Футболисты Мексики
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Реал Эспанья»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Атланте»
Футбольные тренеры Мексики
Тренеры ФК «Атланте»
Обладатели трофея Саморы